Kingsburg peut désigner deux localités :
Kingsburg (Californie)
Kingsburg (Nouvelle-Écosse)

Homonymie de toponyme